Xinnong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinnong (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Xinnong (socken i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar